Айлин Арасъл () е турска актриса и модел.

Биография 
Айлин Арасъл е родена на 5 април 1970 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Външни препратки 
 Айлин Арасъл в SinemaTürk 
 Айлин Арасъл в Diziler.com 
 Айлин Арасъл в IMDb 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Истанбул